Il laqab arabo Qāʾim (, lett. "Risoluto"), generalmente seguito dall'espressione bi-amri Allah, che significa "per disposizione di Allah", può riferirsi a vari sovrani musulmani.

Tra essi si ricordano:
al-Qāʾim bi-amr Allāh – Secondo Imam fatimide (893-946)
al-Qāʾim bi-amr Allāh – Ventiseiesimo Califfo abbaside (1001-1075)